Городецкие (, пол. Horodecki, Horodeccy, лит. Gorodeckis, Gorodeckas, Horodeckis, Gorodeckiai, Horodeckiai ) — русские, литовские, польские и белорусские дворянские роды.

 Рода польского и литовского происхождения, герба Любич. Происходит от Якова Петкевича Городецкого, пожалованного поместьями (1429), внесены в VI часть родословной книги Минской губернии. Остальные пять дворянских родов литовского, жмудского, польского происхождения восходят к XVII веку и внесены в I часть родословной книги Минской, Виленской, Ковенской, Подольской и Волынской губерний.
 Три старейших русских дворянских рода Городецких восходят к XVII веку и внесены в VI часть родословной книги Рязанской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской, Симбирской и Смоленской губерний Российской империи. Древнейший из родов происходит от Михаила Городецкого, чьи сыновья Иван, Исай и Тимофей Михайловичи владели поместьями в Нижегородском уезде (1613). Другая ветвь, родоначальником которой стал Василий Матвеевич Городецкий был записан в VI часть родословной книги Смоленской губернии, но Герольдия так и не утвердила его в древнем дворянстве

Остальные восемь русских родов Городецких более позднего происхождения.

История рода 
Вдова Михаила Городецкого - Федосья, с сыновьями Исаем, Иваном и Тимофеем, служивших по Чебоксарам, Пётр и Иван Михайловичи, Семён Мирославович владели поместьями в Нижегородском уезде (1613), из них Иван Михайлович получил вотчину за Московское осадное сидение в королевич приход (1618). Анисим Семёнович владел поместьем в Рязанском уезде (1628).

Пять представителей рода владели населёнными имениями (1699).

Известные представители 

 Городецкий Андрей Иванович - дьяк (1694-1698) (постригся).
 Городецкий Андрей Никитич - стольник у крюка царицы Прасковьи Фёдоровны (1686-1692).
 Городецкий Пётр Романович - московский дворян (1692).
Городецкий Никита Романович - воевода в Ельце (1690-1692), московский дворянин (1692).
Городецкий Евсей Яковлевич - рейтар (1697-1698).

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера
Шляхетские роды герба Любич